Keefer ist der Familienname folgender Personen:

 Don Keefer (1916–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Erwin Keefer (* 1951), deutscher Prähistorischer Archäologe